В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Бонні Гадушек (2-ге коло)
 Кеті Горват (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (3-тє коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)

 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (3-тє коло)
 Відсутня
 Ліса Бондер-Крайсс (2-ге коло)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open